Тарлаулы́ — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тарлаулы — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тарлаулы — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.